Rostki peut désigner :

Toponymie
 :

dans la voïvodie de Mazovie
 Rostki, village du powiat d'Ostrołęka
 Rostki, village du powiat de Maków
 Rostki, village du powiat de Płońsk
 Rostki, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Podlachie
 Rostki, village du powiat de Kolno
 Rostki, village du powiat de Łomża

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rostki, village du powiat de Giżycko
 Rostki, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie